Serie A2 2017-2018 – torneo di calcio a 5 femminile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di calcio a 5 maschile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di hockey su pista
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallacanestro femminile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallacanestro maschile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallamano maschile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallanuoto maschile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Serie A2 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile